аль-Мансур (, al-Manṣūr, «переможець») — арабська власна назва.

Особи 
 Абу Джафар аль-Мансур — правитель Арабського халіфату у 754—775 роках
 Усман аль-Мансур — султан Єгипту у 1453 році
 Абдул-Азіз аль-Мансур — султан Єгипту у 1405 році
 Ахмад аль-Мансур — султан Марокко
 Аль-Мансур (військовик) — хаджіб і фактичний володар Кордовського халіфату
 Абу Юсуф Якуб аль-Мансур — 3-й халіф держави Альмохадів, видатний військовик та меценат
 Аль-Мансур Біллах  —  ісмаїлітський халіф у 946—953 роках

Імами Ємену 

 Ях'я аль-Мансур — Імам Ємену у 934 — 976 роках
 Аль-Касім аль-Мансур — Імам Ємену у 999 — 1002 роках
 Абдалла аль-Мансур — Імам Ємену у 1187 — 1217 роках
 Аль-Мансур аль-Хасан — Імам Ємену у 1262 — 1271 роках
 Алі аль-Мансур бін Салах-ад-Дін — Імам Ємену у 1391 — 1436 роках
 Аль-Мансур ан-Насір — Імам Ємену у 1436 — 1462 роках
 Мухаммед аль-Мансур — Імам Ємену у 1475 — 1504 роках
 Аль-Мансур аль-Касім — Імам Ємену у 1597 — 1620 роках
 Мухаммед аль-Муайяд бін аль-Мансур — Імам Ємену у 1620 — 1644 роках
 Аль-Мансур аль-Хусейн — Імам Ємену у 1716 — 1720 роках
 Імам аль-Мансур Алі I — Імам Ємену у 1775 — 1809 роках
 Аль-Мансур аль-Хусейн II — Імам Ємену у 1727 — 1748 роках
 Алі II аль-Мансур — Імам Ємену в різні періоди з 1831 по 1851 рік
 Ахмад аль-Мансур —  Імам Ємену у 1849 — 1853 роках
 Аль-Мансур аль-Хусейн III — Імам Ємену у 1859 — 1863 роках
 Мухаммед аль-Мансур бін Абдалла — Імам Ємену у 1853 — 1890 роках

Бадахоські правителі 
 Сабур аль-Мансур
 Абдаллах аль-Мансур (аль-Мансур І)